Сен-Феррео́ль-де-Комме́нж (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Булонь-сюр-Жес. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31479.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 65 км к юго-западу от Тулузы.

На северо-западе коммуны протекает река , а на юго-востоке — река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 53 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 31 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 24 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 24 активных жителей работали 22 человека (11 мужчин и 11 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 7 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна